Ismaïl forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Ghani ben Ismail al-Nabulusi, teòleg
 Abd Allah ben Ismail, soldà alauita
 Abu l-Abbas Ismail, poeta
 Abu Ishak Ismail ben al-Kasim ben Suwayd ben Kaysan, poeta
 Abu l-Wafa Muhammad ben Muhammad ben Yahya ben Ismail ben al-Abbas al-Buzadjani
 Abu Shama Shihab al-Din Abu l-Kasim Abd al-Rahman ben Ismail al-Makdisi
 Ahmad II ben Ismail, emir samànida
 Ahmad Ismail Ali, militar egipci
 Beligh Ismail, poeta otomà
 Ismail ben Sebuktegin, sultà de Gazni
 Ismail Beşikçi, sociòleg turc
 Ismail Kadare, escriptor albanès
 Ismail Omar Guelleh, president de Djibouti
 Ismail Pasha
 Ismail Qemali, polític Albanese
 Marehan ben Ahmed ben Abderrahman ben Ismail ben Ibrahim al-Djaberti, clan somali
 Mawlay Ismail, sultà del Marroc
 Muhammad ibn Ismail al-Darazi, religiós drus
 Muizz al-Din Ismail, príncep aiubita

El nom Ismaïl també forma part del nom d'accidents geogràfics o municipis:

 Izmaïl (Ізмаїл), municipi al delta del Danubi, província d'Odessa, Ucraïna
 Dar el-Ma, monument a Meknès
 Dera Ismail Khan, ciutat i municipi pakistanesa
 Districte de Dera Ismail Khan, districte pakistanès
 Graners de Mulay Ismail, monument a Meknès
 Mausoleu de Mulay Ismail, monument a Meknès
 Pic Ismail Samani, muntanya

Música:
 Ismaïl (Marsik), òpera (1906) de Armand Marsik

Notes